

Асбест — місто, Асбестівський міський округ, Свердловська область
 Асбест — селище, Сисертський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Азбест